Rulebreaker — одиннадцатый студийный альбом немецкой хеви/пауэр-метал-группы Primal Fear. Альбом был выпущен 29 января 2016 года.

Rulebreaker — первый альбом группы, записанный с участием барабанщика Франческо Джовино, который пришёл на смену Аквилесу Пристеру, также в записи альбома участвовал вновь вернувшийся в состав группы гитарист Том Науманн.

Список композиций

Участники записи 
 Ральф Шиперс — вокал
 Магнус Карлссон — гитара, клавишные
 Алекс Байродт — гитара
 Том Науманн — гитара
 Мэт Синнер — бас-гитара, бэк-вокал, вокал
 Франческо Джовино — ударные
 Продюсер — Мэт Синнер
 Микширование и мастеринг — Jacon Hansen
 Смикшировано и записано на студии Hansen, Дания
 Инженер записи — Jacon Hansen
 Дополнительные записи на студии Stuntguitar Music, Fear Studios, Level 10, Guitarslinger
 «Raving Mad» — слова и музыка — Синнер, Науман, Карлссон, Шиперс
 Сопродюсер музыки Магнус Карлссон
 Сопродюсер вокальных партий — Ральф Шиперс
 Картинка на обложке — Stephan Lohrmann
 Оформление буклета — Jobert Mello
 Фотографии — Alex Kuehr

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 
 

Альбомы Primal Fear
Альбомы Frontiers Records